Bassa – area a governo locale (local government area) dello Stato di Kogi, Nigeria 
 Bassa – area a governo locale (local government area) dello Stato di Plateau, Nigeria
 Bassa – nome proprio di persona italiano femminile

Persone 
 Ferrer Bassa (1285-1348) – pittore e miniaturista spagnolo e catalano